Il termine Mother's Day, in lingua inglese giorno della mamma (relativo alla festa della mamma), può riferirsi a:

Cinema 
Mother's Day – film del 1980 diretto da Charles Kaufman
Mother's Day – film televisivo del 1989 diretto da Susan Rohrer
Mother's Day – film del 2010 diretto da Darren Lynn Bousman, remake del film del 1980
Mother's Day – film del 2016 diretto da Garry Marshall

Televisione 
Il giorno della mamma (Mother's Day) – episodio della serie animata Futurama

Musica 
Mother's Day – traccia dell'album The Proximity Effect dei Nada Surf
Mother's Day – traccia bonus track dell'album Take Off Your Pants and Jacket dei blink-182